Il singolare del torneo di tennis Indian Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vijay Amritraj che ha battuto in finale Manuel Orantes 7-5, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indian Open 1975